Гэльский шрифт ( — [kɫ̪oː ˈɡeːɫ̪əx]) — термин, которым обозначают семью островных шрифтов, разработанных для записи ирландского языка. Их использовали в XVI—XX вв. Иногда все гэльские шрифты называют «кельтскими» или унциальными, хотя большинство гэльских шрифтов не являются унциальными. В Ирландии термин «cló Gaelach» употребляют как противоположный термину «cló Rómhánach» (романский шрифт). Иногда гэльский шрифт называют ирландским. «Англосаксонский» шрифт XVII в. принадлежит к этой категории, поскольку он, как и гэльский/ирландский, происходит от рукописных шрифтов Ирландии.

Характеристика 

Кроме 26 букв латинского алфавита, гэльский шрифт должен содержать все гласные с острым ударением (Áá, Éé, Íí, Óó, Úú); набор согласных с точкой сверху (Ḃḃ, Ċċ, Ḋḋ, Ḟḟ, Ġġ, Ṁṁ, Ṗṗ, Ṡṡ, Ṫṫ), а также тиронский знак et — «⁊», который в ирландском языке употребляют вместо союза agus («и»). Гэльские шрифты также часто содержат островные формы букв s и r, а некоторые — также лигатуры, которые употребляли в ранних гэльских рукописных текстах. Малую букву i пишут без точки, а буквы d, f, g и t имеют «островные» формы. Много современных гэльских шрифтов содержат формы букв j, k, q, v, w, x, y и z, а также поддерживают гласные, которые употребляют в других кельтских языках. Они также различают знаки «&» и «⁊», хотя некоторые современные шрифты последовательно заменяют амперсанд тиронским знаком, поскольку оба означают союз «и».

Происхождение 
Ирландский унциальный алфавит происходит от средневековых рукописей как «островной» вариант латинского письма. Первый гэльский шрифт был создан в 1571 году для использования в катехизисе, что должно было способствовать обращению ирландцев к протестантству, чего добивалась английская королева Елизавета I.

Использование 

Печать этим шрифтом была общепринята в Ирландии до середины XX века. Сегодня же его используют преимущественно для декоративных целей; например, немало ирландских газет печатают свои названия на обложке гэльским шрифтом, а также он популярен в названиях пабов, поздравительных открытках и в рекламе. Эдвард Ллуйд в своем труде о грамматике корнского языка использует согласные из гэльского шрифта для обозначения звуков [ð] и [θ].

Гэльский шрифт в Юникоде 
Юникод относит гэльский шрифт к вариантам латинского алфавита. Малая островная буква g (ᵹ) была добавлена в версии 4.1 как часть Phonetic Extensions block, поскольку ирландские языковеды используют её для обозначения звука [ɣ]. Unicode 5.1 (2008) впоследствии добавил букву G (Ᵹ), а также большую и малую буквы D, F, R, S, T; обратная островная g была добавлена, поскольку Эдвард Ллуйд принял её в своем труде «Archaeologia Britannica» (1707 г.) для научного правописания корнского языка.

 Ᵹ ᵹ островная G (U+A77D, U+1D79)
 Ꝺ ꝺ островная D (U+A779, U+A77A)
 Ꝼ ꝼ островная F (U+A77B, U+A77C)
 Ꝿ ꝿ перевёрнутая островная G (U+A77E, U+A77F)
 Ꞃ ꞃ островная R (U+A782, U+A783)
 Ꞅ ꞅ островная S (U+A784, U+A785)
 Ꞇ ꞇ островная T (U+A786, U+A787)

Примеры 

В обоих примерах сверху первое предложение является панграммой: Chuaigh bé mhórshách le dlúthspád fíorfhinn trí hata mo dhea-phorcáin bhig,Ċuaiġ bé ṁórsháċ le dlúṫspád fíorḟinn trí hata mo ḋea-ṗorcáin ḃig, что означает «Очень довольная женщина пошла с действительно белой лопатой через шляпу моей маленькой хорошо упитанной свиньи». 
Второе предложение:Duibhlinn/Ceanannas an cló a úsáidtear anseo,

что означает «Duibhlinn / Ceannanas является шрифтом, который здесь использовали».

Во втором предложении употреблены короткие формы букв r и s; а в первом — длинные.

Галерея

См. также 
 Унциальное письмо
 Островной пошиб

Ирландский язык
Шрифты
Каллиграфия